M53 může mít v různých oblastech  různé významy:

Astronomie 
 Messier 53 – označení kulové hvězdokupy

Letectví 
 Macchi M.53 – italský plovákový průzkumný letoun
 Snecma M53 – francouzský dvouproudový motor

Silniční doprava 
 Dálnice M53 (Michigan) – dálnice v americkém státu Michigan
 Dálnice M53 (Rusko) – dálnice v Rusku

Zbraně 
 označení pro některé verze velkorážného kulometu M2 Browning
 jugoslávské označení kopie kulometu MG 42
 maďarské označení pro kopii samopalu PPS